Valero Rivera López (1953.), bivši španjolski rukometaš i trener. 
Valero Rivera Folch (1985.), španjolski rukometaš, sina Valera Rivera Lópeza.